File – wyspa na Nilu
 Philae – lądownik sondy Rosetta